Чубушник тонколистный () — кустарник, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе встречается в Китае, Корее и Японии. На Дальнем Востоке России распространён в Приморском и Хабаровском крае, Амурской области.

Растёт в лесах, преимущественно лиственных и смешанных, по опушкам, на полянах, на открытых местах среди скал и каменных осыпей.

Зимостоек, теневынослив и сравнительно малотребователен к почве, но лучше развивается и обильнее цветет на хорошо освещенных местах с плодородной, богатой гумусом и достаточно влажной почвой. Выдерживает задымление воздуха. Древесина очень твердая.  

Размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением кустов и летними (июньскими и июльскими) черенками. 

Выносит климат Горного Алтая, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Архангельска.

Ботаническое описание 
Кустарник 2—2,5 м высоты, побеги гладкие или слегка волосистые, одеты коричневой корой, которая на втором году отслаивается и заменяется на серую или буровато-серую.

Листья от яйцевидных до овально-ланцетных, с 8—10 зубцами с каждой стороны или почти цельнокрайные, от тонких до более плотных.

Соцветия большей часть 5-цветковые, реже 3- или 7-цветковые, иногда 8—11; цветки диаметром 2—3 см, душистые; лепестки продолговато-овальные.

Цветёт в июне. Плоды созревают в августе.

Значение и применение 
Применяется как декоративное растение.

Хороший пыльценос, но слабый медонос. Пчёлы отлично посещают цветки в основном из-за пыльцы. Масса пыльников одного цветка от 20,0 до 35,0 мг, а пыльцепродуктивность 6,7—11,7 мг. Пыльца жёлтая, клейкая. Продуктивность нектара одним цветком от 0,05 до 1,0 мг. Концентрация сахаров 45—50%.

Листья дают черную краску.

Классификация

Таксономия 
Вид Чубушник тонколистный входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чубушник в Энциклопедии декоративных садовых растений

Гортензиевые
Флора Азии
Декоративные кустарники
Медоносы